Enda ist ein irischer männlicher Vorname, der vereinzelt auch als weiblicher Vorname vorkommt.

Herkunft und Bedeutung 
Enda oder auch Enna ist die anglisierte Form des irischen Namens Énna mit der möglichen Bedeutung Wie ein Vogel (“bird-like”).

Die lateinische Form des Namens lautet Endeus.

Namensträger

Vorname 

 Enda Kenny (* 1951), irischer Politiker (Fine Gael)
 Enda Stevens (* 1990), irischer Fußballspieler
 Enda Walsh (* 1967), irischer Dramatiker, Hörspielautor und Theaterregisseur

Heilige 
 Enda von Aran († um 530), irischer Krieger und Heiliger.
 Enna von Emlaghfad († im 6. Jahrhundert), irischer Abt und Heiliger.

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Irischer Personenname